L'aire urbaine de Caen est une aire urbaine française constituée de 230 communes dont 40 % de la population au moins travaille dans l'unité urbaine de Caen (Calvados). Elle s'étend sur . En 2016, ses  habitants faisaient d'elle la  des 354 aires urbaines françaises. L'aire urbaine de Caen occupe plus d'un tiers de la superficie du Calvados et concentre 60% de la population du département. L’aire urbaine de Caen appartient à l’espace urbain de Paris.

Composition

Composition en 2020 
Elle est composée des 223 communes suivantes

Composition selon le découpage de 1999 

21 des communes de l'aire font partie de son pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine de Caen (couramment : agglomération).

Les 247 autres communes, dites monopolarisées se répartissent entre 215 communes rurales et 32 communes urbaines. De celles-ci, 
 7 sont des villes isolées (unités urbaines constituées d’une seule commune) : Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Bretteville-l'Orgueilleuse, Courseulles-sur-Mer, Louvigny, Soliers et Ouistreham ;
 2 forment l'unité urbaine d'Évrecy : Évrecy et Esquay-Notre-Dame ;
 2 forment l'unité urbaine de Frénouville : Frénouville et Cagny ;
 2 forment l’unité urbaine d'Hermanville-sur-Mer  : Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer ;
 2 forment l’unité urbaine de Mézidon-Canon : Mézidon-Canon et Percy-en-Auge ;
 2 forment l'unité urbaine de Troarn : Troarn et Saint-Pair ;
 3 forment l'unité urbaine de Cairon : Cairon, Lasson et Rosel ;
 3 forment l’unité urbaine de Saint-Martin de Fontenay : Saint-Martin-de-Fontenay, May-sur-Orne et Saint-André-sur-Orne ;
 4 forment l’unité urbaine d’Argences : Argences, Moult, Bellengreville et Vimont ;
 5 forment l’unité urbaine de Douvres-la-Délivrande : Douvres-la-Délivrande, Bernières-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Présentation du tableau
Population 1999 : recensement de 1999, populations communales sans double compte, relevées sur le site de l'INSEE Statistiques locales.
Population 2006 : population mise à jour récemment. Le total des populations communales effectivement affichées est de   et non de 401 741 
Abréviations : Dép. (Département), S. (Superficie), P. (Population), D. (Densité : habitants/km²).

Évolution 

La population de l'aire urbaine en 2006 correspond aux limites de l'aire de 1999: par conséquent, la population totale se situe en réalité autour de  habitants.

Histogramme (Élaboration graphique par Wikipédia)

Voir aussi

Articles connexes 
 Espace urbain (France)
 Communes du Calvados
 Pays de Caen
Les autres aires urbaines du Calvados
 Aire urbaine de Bayeux
 Aire urbaine de Honfleur
 Aire urbaine de Lisieux
 Aire urbaine de Trouville-sur-Mer
 Aire urbaine de Vire

Notes 

Caen